Meinertzhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Meinertzhagen (1916–2002), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Richard Meinertzhagen (1878–1967), britischer Offizier und Ornithologe

Siehe auch:
 Meinerzhagen (Begriffsklärung)